

Рубльовка — село, Північноказахстанська область, Аккайинський район

Рубльовка — мікрорайон Москви
 Рубльовка — присілок, Давлекановський район, Башкортостан

Див. також 
 Рублівка